O Largo do Clipper é uma das principais praças do bairro da Freguesia do Ó, na cidade de São Paulo. A praça sempre foi o centro comercial do bairro, desde o século XIX até a atualidade. Nomeado oficialmente de Largo Oliveira Viana, ganhou a atual alcunha devido a um antigo cinema localizado na praça, nos anos 60, chamado Cine Clipper. 
Futuramente será o local da Estação Freguesia do Ó da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo.

Características
Está localizado na Avenida Santa Marina, na altura da Rua Antonieta Leitão. A futura Estação Freguesia do Ó da Linha 6 (Laranja) do metrô é localizada ao lado da praça, próxima à Avenida Miguel Conejo. 

Dentro da praça, entre as árvores e o espaço público há também uma tradicional banca de jornais. Ao redor, localizam-se diversos bancos, drogarias, lojas e outros comércios. No local do antigo Cine Clipper há hoje uma agência do Banco do Brasil.

Ligações Externas
Largo do Clipper no Foursquare
Largo do Clipper no Kekanto

Ver Também 
Linha 6 do Metrô de São Paulo
Largo da Matriz

Praças de São Paulo